Функция Вебера — неэлементарная функция, которая является частным решением неоднородного уравнения Бесселя:
 

Интегральное выражение функции Вебера:
 

Соотношение с функцией Ангера:
 

Для целых  функция Вебера связана с функцией Струве соотношениями:

Литература 
 Функция Вебера — статья из Математической энциклопедии

Ссылки 
 

Цилиндрические функции